Rodrigo Gastón Díaz Rodríguez – calciatore uruguaiano
 Sixto Díaz Rodríguez, noto come Rodríguez – cantautore statunitense